Le nom de Homeyer est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexander von Homeyer (1834-1903), entomologiste prussien.
 Carl Gustav Homeyer (1795-1874), historien prussien
 Eugene Ferdinand von Homeyer (1809-1889), ornithologue prussien.
 Josef Homeyer (1929-2010), prélat catholique allemand.

Homonymie de patronyme